Zatoka Króla Jerzego (King George Sound) w Australii
 Zatoka Króla Jerzego (King George Bay) na Falklandach
 Zatoka Króla Jerzego (King George Bay) na Wyspie Króla Jerzego